Missionsgemeinde steht für:

 Freie Missionsgemeinde, evangelikale Gruppe in der Schweiz
 Missio cum cura animarum, katholische Gemeindestruktur in Minderheitengebieten

Siehe auch:
 Missionskirche